|-
| 142001 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142002 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142003 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142004 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142005 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142006 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142007 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142008 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142009 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142010 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142011 - || || 9 d'agost de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 142012 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142013 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142014 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142015 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142016 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142017 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142018 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142019 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142020 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142021 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142022 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142023 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142024 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142025 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142026 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142027 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142028 - || || 17 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142029 - || || 17 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142030 - || || 17 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142031 - || || 20 d'agost de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142032 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142033 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142034 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142035 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142036 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142037 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142038 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142039 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142040 - || || 26 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142041 - || || 21 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142042 - || || 21 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142043 - || || 27 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142044 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142045 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142046 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142047 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142048 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142049 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142050 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142051 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142052 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142053 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142054 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142055 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142056 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142057 - || || 29 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142058 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142059 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142060 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142061 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142062 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142063 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142064 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142065 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142066 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142067 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142068 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142069 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142070 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142071 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142072 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142073 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142074 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142075 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142076 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142077 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142078 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142079 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142080 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142081 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142082 - || || 31 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142083 - || || 30 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142084 Jamesdaniel || || 29 d'agost de 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 142085 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142086 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 142087 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 142088 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 142089 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142090 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142091 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142092 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142093 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142094 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142095 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142096 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142097 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142098 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142099 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142100 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

2